Савчинська сільська рада — Вінницька область, Крижопільський район
 Савчинська сільська рада — Львівська область, Сокальський район